Als Kolonialspur wurden mehrere Spurweiten bei Eisenbahnen bezeichnet:
 Indische Breitspur
 Kapspur (als britische Kolonialspur)
 Meterspur (als französische Kolonialspur)
 950-mm-Spur (als italienische Kolonialspur)

Siehe auch:
 Liste der Spurweiten